Chargan kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Çarhan, ort, Sjamachy,

Bulgarien 

 Tjargan, distrikt, Jambol, obsjtina Tundzja, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Bulgarienförgreningar